Attualmente famiglia Osphronemidae comprende 133 specie di pesci ossei, appartenenti all'ordine Perciformes:

A - C

D - Z

Note

 
Osfronemidi
Osphronemidae